Marçais peut désigner :
 Marçais, une commune du Cher,
 Georges Marçais (1876-1962), un historien d'art français,
 William Marçais (1872-1956), son frère, un orientaliste français.

Homonymie de patronyme